

Geografia

Comuni
Esistono anche diversi comuni italiani il cui nome contiene San Mauro:
San Mauro Castelverde (PA)
San Mauro Cilento (SA)
San Mauro di Saline (VR)
San Mauro Forte  (MT)
San Mauro la Bruca (SA)  
San Mauro Marchesato (KR) 
San Mauro Pascoli (prima del 1932 "San Mauro di Romagna", FC)
San Mauro Torinese (TO)

Frazioni e quartieri
San Mauro, frazione di Alvignano (CE)
San Mauro, frazione di Bellante (TE)
Borgo San Mauro, quartiere di Sistiana (frazione di Duino Aurisina in provincia di Trieste)
San Mauro, quartiere del comune di Nova Gorica
San Mauro Mare, l'unica frazione di San Mauro Pascoli (FC)
San Mauro, frazione di Baselga di Piné (TN)
San Mauro, località di Nocera Inferiore (SA)

Santi 
 San Mauro (m. 584), abate di Glanfeuil, discepolo di San Benedetto da Norcia, ricordato il 15 gennaio 
 San  Mauro, primo vescovo di Veroli
 San Mauro di Torino, martire, commemorato il 25 gennaio.
 San Mauro (m. IV secolo), soldato, martire con Papia, ricordato il 29 gennaio 
 San Rabano Mauro, abate di Fulda, ricordato il 4 febbraio 
 San Mauro di Lavello, vescovo e martire, commemorato il 2 maggio, giorno in cui si festeggia la festa patronale nella stessa cittadina
 San Mauro, vescovo e martire del II secolo, co-patrono di Bisceglie, venerato il 27 luglio
 San Mauro, martire di Reims, commemorato il 22 agosto, si invoca contro la sinusite
 San Mauro, martire in Sardegna con la sposa Beneria, ricordati il 25 ottobre
 San Mauro (XI secolo), vescovo Pécs, ricordato il 25 ottobre  
 San Mauro di Piacenza (m. 449), terzo vescovo di Piacenza, ricordato il 26 ottobre nella diocesi di Piacenza
 San Mauro di Verona (m. 622), trentaduesimo vescovo di Verona, ricordato il 30 ottobre nella diocesi di Verona
 San Mauro, vescovo di Verdun, commemorato il giorno 8 novembre
 San Mauro (m. 946), vescovo di Cesena, ricordato il 21 novembre 
 San Mauro (m. 305), vescovo di Parenzo e martire, ricordato il 21 novembre
 San Mauro (m. 284), martire a Roma con Claudio, Ilaria e Giasone, ricordato il 3 dicembre
 San Mauro di Roma (m. IV secolo), giovanetto, martire, ricordato il 10 dicembre

Altro 
 Monte San Mauro – sito archeologico della Sicilia

Pagine correlate
 Chiesa di San Mauro